Locking bezeichnet
 in der Informatik eine Sperre für den exklusiven Zugriff auf bestimmte Ressourcen, siehe Lock
 in der Finite-Elemente-Methode (FEM) die fälschliche „Versteifung“ von Element-Formulierungen, siehe Locking (FEM) 
 einen Tanz, siehe Locking (Tanz)
 Locking (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Locking (North Somerset), ein Ort in Großbritannien
 RAF Locking, ein ehemaliger Flugplatz der Royal Air Force in der Nähe von Weston-super-Mare

Locking ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Locking (1938–2020), britischer Gitarrist